Yarrow bezeichnet

 einen kryptografisch sicheren Pseudozufallszahlengenerator, siehe Yarrow (Algorithmus)
 einen Fluss in Lancashire im Nordwesten Englands, siehe River Yarrow
 eine Stadt in British Columbia, siehe Yarrow (Stadt)
 eine ehemalige Benediktiner-Abtei, siehe Kloster Monkwearmouth-Jarrow
 ein Ort in Missouri, Vereinigte Staaten, siehe Yarrow (Missouri)
 eine Werft in Glasgow, siehe Yarrow Shipbuilders 
 einen Dampfkessel, siehe Yarrow-Kessel

Yarrow ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Yarrow (* 1951), britischer Ältermann der City of London
 Alfred Yarrow (1842–1932), Gründer der Yarrow-Schiffswerft
 David Yarrow (Botaniker) (* 1935), in den Niederlanden tätiger Pilzkundler
 David Yarrow (* 1966), britischer Geschäftsmann und Kunstfotograf
 Harold Yarrow (1884–1962), britischer Industrieller und Schiffbauer
 Harry Crécy Yarrow (1840–1929), amerikanischer Zoologe (Reptilien)
 Marian Radke-Yarrow (1918–2007), US-amerikanische Psychologin
 Peter Yarrow (* 1938), Sänger und der Peter in der Gruppe Peter, Paul and Mary
 Squire Yarrow (1905–1984), britischer Marathonläufer

Sonstige Bedeutungen:
 Yarrow ist auch ein Codename für die Linux-Distribution Fedora Core 1